Шушпаниха (река) — река в Мурманской области России.
 Шушпаниха (губа)